Die Barcelona Open Banc Sabadell 2016 waren ein Tennisturnier, welches vom 18. bis 24. April 2016 in Barcelona stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2016 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in Bukarest die BRD Năstase Țiriac Trophy gespielt, die jedoch im Gegensatz zu den Barcelona Open Banc Sabadell, welche zur ATP World Tour 500 gehörten, nur zur Kategorie ATP World Tour 250 zählte.

Titelverteidiger im Einzel war Kei Nishikori, im Doppel gewannen Marin Draganja und Henri Kontinen den Titel im letzten Jahr.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 48 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 2.152.690 Euro; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 2.428.355 Euro.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand am 16. und 17. April 2016 statt. Ausgespielt wurden sechs Qualifikantenplätze in der Einzelkonkurrenz sowie ein Platz in der Doppelkonkurrenz, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. Hinzu kamen zwei Lucky Loser.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Die Beträge für den Doppelbewerb gelten je Team.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 150 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 128 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 134 kB)
 Turnierplan Doppel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 117 kB)

ATP World Tour 2016
Tennisturnier in Barcelona